Chameleon (2019), Amerikaanse film uit 2019 
Chameleon (Magenta), muziekalbum
Chameleon (Marvel), superschurk in het fictieve universum van Marvel Comics
Chameleon (Mortal Kombat), computerspelpersonage
Niet te verwarren met Khameleon in hetzelfde spel.
Chameleon (Michael Kiske), muziekalbum
Chameleon (Michela Pace), nummer dat de inzending van Malta was voor het Eurovisiesongfestival 2019
Chameleon (compositie) een compositie van Herbie Hancock
Chameleon (film), een film uit 1995 van Michael Pavone
Chameleon (platenlabel)